Церква Різдва Пресвятої Богородиці — парафія і храм греко-католицької громади Підволочиського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Голошинці Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Греко-католики с. Голошинці належали до парафії с. Козярі, яка була дочірньою греко-католицької парафії у Новому Селі. На парафіяльному цвинтарі в Козярах ховали покійників з Голошинець. У 1892 році поляк-дідич Малаховський із с. Кошляки збудував в Голошинцях капличку для римо-католиків. Службу Божу тут три-чотири рази в рік служив римо-католицький священик із Кошляк.

У 1930 році було виділено землю під український цвинтар. Існування римо-католицької каплиці в селі не дуже подобалося свідомим українським селянам. За два-три роки перед Другою світовою війною у селі постав церковний комітет, який закупив площу при дорозі, що вела з села до шляху, звіз каміння під фундамент, на якому мала стати гуцульська церковця. На жаль, Друга світова війна не дозволила здійснити цього задуму. Після виселення поляків з України в Польщу у 1944—1946 роках каплиця була недіючою.

У 1989 році в приміщенні цієї римо-католицької каплиці відкрито храм УАПЦ.

Але в першій половині 1990 року громада села перейшла до УГКЦ і каплиця, як храм Різдва Пресвятої Богородиці, належать УГКЦ.

При парафії діє Вівтарна дружина.

З 25 серпня 2013 року при парафії діє рух «За тверезість життя».

Парохи 
 о. Зиновій Гончарик (8 квітня 1990—2001),
 о. Володимир Івашків (1995—2001),
 о. Микола Квич (2001—2004),
 о. Олег Іщук (з 2004).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Голощинці
Голощинці